Rio Frio eller Río Frío kan syfta på:

Belize 
 Rio Frio, Belize, vattendrag

Chile 

 Río Frío, Región de Antofagasta, vattendrag
 Río Frío, Región de Los Lagos, vattendrag

Mexiko 
 Río Frío, Zacatecas, ort

Nicaragua 
 Río Frío, Nicaragua, vattendrag

Spanien 
 Río Frío, Provincia de Jaén, vattendrag
 Río Frío, Provincia de Granada, vattendrag